Penrith (Cumbria), een plaats in Engeland
 Penrith (Australië), een plaats in Penrith (LGA) in Australië
 Penrith (LGA), een gemeente in Australië

Zie ook 
 Station Penrith, treinstation in Penrith (Cumbria)
 Baron Howard of Penrith, adellijke titel in het Verenigd Koninkrijk
 Penrith Wildwater Stadium, een sportcentrum in Penrith (LGA)